Myosotis amoena är en strävbladig växtart som först beskrevs av Franz Josef Ivanovich Ruprecht, och fick sitt nu gällande namn av Pierre Edmond Boissier. Myosotis amoena ingår i släktet förgätmigejer, och familjen strävbladiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Förgätmigejer
amoena